Atanatar is de naam van twee personages uit de werken over de fictieve wereld Midden-aarde van J.R.R. Tolkien:
Atanatar I, de tiende koning van Gondor.
Atanatar II, de zestiende koning van Gondor.